Brava puede referirse a:

 Brava, isla y municipio de Cabo Verde.
 Isla Brava, una isla fluvial en el norte de Costa Rica.
 El nombre común de la planta Mentha suaveolens.
 Brava!, (2011), álbum de Paulina Rubio.
 Brava! World Tour, gira musical también por la misma cantante.
 Brava, (2018), álbum de Lali Espósito.
 Brava Tour, gira musical también de la cantante argentina.
 Radio Brava, emisora radial de argentina.
 Brava, sistema de cambio de ancho de vía de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles.